

Toponyme
Noron est le nom porté par deux communes françaises et deux lieux-dits du Calvados:
 Communes :
 Noron-l'Abbaye, dans le canton de Falaise,
 Noron-la-Poterie, dans le canton de Trévières.
 Lieux-dits :
 Noron, situé dans la commune de Bernières-le-Patry, dans le canton de Condé-sur-Noireau,
 Moulin Noron, situé aussi dans la commune de Bernières-le-Patry.
 Noron, situé dans la commune de Saint-Clair-sur-l'Elle, département de la Manche

Patronyme
 Raoul de Noron fut un baron normand qui pourrait avoir participé à la conquête normande de l'Angleterre.